in Maastricht:
 Brusselsepoort (Maastricht, poort), voormalige stadspoort van Maastricht
 Brusselsepoort (Maastricht, buurt), een buurt in Maastricht
 Brusselse Poort (winkelcentrum), winkelcentrum in Maastricht
 Brusselse Poort ('s-Hertogenbosch), voormalige stadspoort van 's-Hertogenbosch
 Brusselsepoort (Gent) of Keizerpoort, voormalige stadspoort van Gent
 Brusselse Poort (Dendermonde)
 Brusselsepoort (Leuven), voormalige stadspoort van Leuven
 Brusselpoort (Mechelen), stadspoort van Mechelen